Liste der Baudenkmale in Göhren steht für:

 Liste der Baudenkmale in Göhren (Rügen)
 Liste der Baudenkmale in Göhren-Lebbin
 Liste der Baudenkmale in Malk Göhren